Les Telenet Giants Antwerp sont un club belge de basket-ball basé dans la ville d'Anvers.

Histoire

Le Racing Malines 

Fondé dans les années 1940, la section basket-ball du KRC Malines obtient le matricule 71, il fut l'un des clubs les plus importants du basket-ball belge.

La grande période du club se situe dans la deuxième partie du , cette période fut la période des clubs anversois avec notamment le RC Malines, l'Antwerpse BC ou encore du Bus Fruit Lier qui représente respectivement les villes de Malines, Anvers et de Lierre qui sont les grandes villes de la Province d'Anvers.

De la fin des années 1960 jusqu'à la fin des années 1970, le RC Malines répond toujours présent et trouve comme principaux rivaux le club du Standard de Liège Basket et les Bruxellois du Fresh Air SC, qui revient en force.

Puis à partir de 1980, la basket-ball belge se retrouve être dominé par le RC Malines et le Telindus BC Ostende, cette période prend fin quand le Spirou Basket Club arrive en force.

Et, en 1995 le club fusionne alors avec le SOBABEE pour former l'actuel Port of Antwerp Giants.

Au total, le club remporta 24 sacres entre 1964 et 1994, soit 15 Championnat de Belgique et 9 Coupe de Belgique.

Le club se distingua également en réussissant à atteindre la finale de la Coupe Korać en 1973 où ils furent battus par les italiens du Pallacanestro Cantù.

Le SOBABEE 

Fondé en 1910, l'Antwerpse BC obtient le matricule 49 et remporte principalement ses titres dans les années 1960, au total le club anversois remporte sept titre de champion de Belgique et trois Coupe de Belgique.

Par la suite, l'Antwerpse BC fusionne avec divers club anversois tels que le Zaziko, le Brabo, l'Oxaco, le Tunnel et d'autres équipes ce qui formera le SOBABEE.

Qui, en 1995, fusionne avec le RC Malines.

Formation actuelle 
En 1995, la fusion entre le Racing Malines et le SOBABEE donnèrent lieu au Racing Basket Antwerpen, qui prit après cela, successivement les noms de, Racing Basket Telindus Antwerpen, Racing Basket Daewoo Antwerpen, Sanex Antwerp Giants, Antwerp Diamond Giants, Port of Antwerp Giants et enfin l'actuel dénomination Telenet Giants  Antwerp.

Les résultats arrivèrent, et bien vite, puisque la formation remporte en 1998 sa toute première Coupe de Belgique, en 2000 son tout premier Championnat.

Le club subit malheureusement la domination du Spirou Basket Club et du BC Telenet Oostende et ne réédita que la Coupe de Belgique en 2007.

Noms précédents 

Racing Mechelen (1962-1995)
Racing Basket Antwerpen (1996-1998)
Racing Basket Telindus Antwerpen (1999-2004)
Racing Basket Daewoo Antwerpen (2005-2005)
Sanex Antwerp Giants (2006-2008)
Antwerp Diamond Giants	(2009-2011)
Port of Antwerp Giants (2011-2017)
Telenet Giants Antwerp (depuis 2017)

Palmarès 
 Champion de Belgique : 2000
 Vainqueur de la Coupe de Belgique : 2000, 2007, 2019, 2020
 Troisième de la Ligue des champions : 2019

Personnalités du club

Entraîneurs successifs

Anciens joueurs

Effectif actuel

Record d'affluence 
Chaque saison, le club de la métropole, Antwerp Giants, initialement basé à la Lotto Arena (), essaie de battre le record d'affluence pour un match de basket en Belgique au Palais des sports d'Anvers.

Le record est de  et fut établi le , lors de la rencontre opposant Antwerp Giants face au Spirou Basket.

Joueurs marquants 
 Brandon Gay
 Darnell Wilson
 Tim Black
 Yves Dupont
 LaMarcus Reed III
 Brian Lynch

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références 

Anvers
Club sportif à Anvers
Club sportif fondé en 1910